Mobil (von lateinisch movere „bewegen“) steht für:

 mobil (Zeitschrift), Kundenzeitschrift der Deutschen Bahn
 Mobil Oil, ehemalige Ölgesellschaft, siehe ExxonMobil #Geschichte

 Mobile steht für:
 mobile.de, Internet-Marktplatz für An- und Verkauf von Fahrzeugen
 Mobile (Kunst), hängendes Gebilde, das von einem Luftzug bewegt werden kann

 Mobile (Volk), ehemaliger Indianerstamm in Alabama
 Mobile Company of America, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mobile Motor & Engineering, britischer Automobilhersteller
 USS Mobile, Schiffe der United States Navy
 Mobilée, deutsche Folk-Pop-Band (2009–2014)
 Mobile (Schiff, 1855), Dreimast

Geografie in den Vereinigten Staaten:
 Mobile River, Fluss im Süden von Alabama
 Mobile County, regionale Verwaltungseinheit, Alabama
 Mobile (Alabama), Stadt und Verwaltungssitz des Mobile County
 Mobile (Arizona), Ort im Maricopa County

Siehe auch:

 Mobilität (Begriffsklärung)